Хаптага́й (якут. Хаптаҕай, в переводе Плоский) — село, административный центр муниципального образования «Сельское поселение Хаптагайский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

Описание 
Расположено вблизи Хаптагайской протоки в правобережье Лены, между реками Мыла и Тамма, в 20 км к югу от улусного центра посёлка Нижний Бестях.

Рядом с селом проходит автодорога «Колыма».

Один из сельскохозяйственных центров республики. В селе — отделение коллективного предприятия «Төрүт», основные производства — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство. Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

В 1735—1756 годах недалеко от Хаптагая действовал старейший в Якутии Тамгинский железоделательный завод.

Население

Известные уроженцы 
 Григорьева, Люлия Николаевна — Председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР (1985—1989), министр социального обеспечения Якутской АССР (1989—1992).
 Самсонов, Александр Парфеньевич — советский оперный певец.

Примечания

Ссылки 
 Sakha.Gov.Ru — Хаптагайский наслег
 
 Лист топографической карты 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса